Гафт — еврейская фамилия.

Носители фамилии 
 Гафт, Александр Михайлович (1907—?) — советский оператор игрового и документального кино.
 Гафт, Валентин Иосифович (1935—2020) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт, писатель; народный артист РСФСР.

Другие значения 
 «ГАФТ» — российская рок-группа.